Funda bezeichnet
 Funda, römische Schleuder
 Funda (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Kreis Cacuaco

 Funda (Vorname), einen weiblichen Vornamen

Funda ist der Familienname von:
 Benno Funda (* 1934), deutscher Radsportler
 Rolf Funda (* 1940), deutscher Politiker
 Willy Funda (1906–1988), deutscher Radrennfahrer